Shanna ist ein weiblicher Vorname.

 Shanna kommt im Englischen- und Amerikanischen Raum vor und wird aus dem Hebräischen mit "Lilie" übersetzt.
 Shanna ist neben den Schreibweisen Schanna oder Zhanna eine der Transkriptionen des in Russland verbreiteten Vornamen Жанна. Er entstammt der französischen Form von Johanna (Jeanne).

Bekannte Namensträgerinnen 
Shanna Ferrigno (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
Shanna Collins (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
Shanna McCullough (* 1960), Schauspielerin (Erotikdarstellungen)
Shanna Moakler (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin und Modell

Varianten 
 Shannia

Weiblicher Vorname